Es una iniciativa que pretende concienciar acerca de la protección de las aves migratorias y sus hábitats por todo el hemisferio occidental. Este programa está dedicado a esfuerzos de conservación internacionales y educación ambiental en Canadá, Estados Unidos, México, Centro América, el Caribe y América del Sur. El día oficial es el segundo sábado de mayo en Estados Unidos y Canadá. 

En México, Centro y Sudamérica, y el Caribe se celebra el segundo sábado de cada octubre. Fue establecido por el Smithsonian Migratory Bird Center, aunque hoy en día es coordinado por Environment for the Americas. 

Estas iniciativas pretenden sensibilizar al público para que colaboren en mantener a las poblaciones de aves, de una manera sostenible y para proteger sus hábitats tanto en los lugares de nidificacion como en sus zonas de descanso. En los programas de educación ambiental se realizan actividades como caminatas, festivales y presentaciones. Estos  pueden realizarse en una gran variedad de lugares como zoológicos, acuarios, áreas protegidas,biosferas, museos y escuelas.

Temas de Conservación 
El Día Internacional de las Aves Migratorias propone cada año un tema principal para la protección de las aves, aportando materiales de enseñanza y actividades relacionadas con el mismo.

El título trata temas urgentes sobre las aves migratorias del hemisferio occidental. 

2016: "¿Cuándo en el cielo hay silencio?"

2015: "¡Por una energía respetuosa con las aves!"

2014: "¿Por qué importan las aves? "El Significado de las Aves para los Humanos y la Naturaleza'' , artista Elias St. Louis

2013: "Ciclos de Vida de Aves Migratorias", artista Bary Kent 

2012: "Vinculado a la Gente con la Conservación de las Aves", artista Rafael López

2011: "Vive Salvaje, Observa las Aves", artista John Muir Laws 

2010: "Poder de las Colaboraciones", artista Bob Petty 

2009: "Celebra Aves en La Cultura", artista Andy Everson

2008: "Tundra hasta los Trópicos", artista Eleazar Saenz

2007: "Aves en un Clima Cambiante", artista Louise Zemaitis

2006: "Bosque Boreal", artista Radeaux

Socios Principales 
Organizaciones No Gubernamentales: Nature Canada, Birdzilla, Optics for the Tropics, Society for the Conservation and Study of Caribbean Birds, y Get to Know. 

Agencias Gubernamentales: U.S. Forest Service, Compañeros en Vuelo, U.S. Fish & Wildlife Service, U.S. Bureau of Land Management, y Geological Society. 

Otros grupos: Birds & Beans, Pepco Holdings, y Ornilux.

Referencias

Celebraciones del día
Día Internacional
Ecología
Ecosistema
Aves Migratorias